Hantzsche ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Hantzsche (1929–2021), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Roland Hantzsche (* 1941), deutscher Karateka, Präsident des deutschen Karate Verbandes
 Walter Hantzsche (1912–1944), deutscher Mathematiker